Jean de Lancastre est le nom de plusieurs personnages historiques :
 Jean de Lancastre (1286 - 1317), seigneur de Beaufort et de Nogent-l'Artaud, fils d'Edmond de Lancastre et de Blanche d'Artois ;
 Jean de Gand (1340 - 1399), duc de Lancastre, fils d'Édouard III d'Angleterre et de Philippa de Hainaut ;
 Jean de Lancastre (1362/1364 - 1362/1364), fils de Jean de Gand et de Blanche de Lancastre ;
 Jean de Lancastre (1366 - 1366), fils de Jean de Gand et de Blanche de Lancastre ;
 Jean de Lancastre (1389 - 1435), duc de Bedford, fils d'Henri IV d'Angleterre et de Marie de Bohun.